È la prima edizione del torneo.

In finale Diane Parry ha sconfitto Panna Udvardy con il punteggio di 6-3, 6-2.

Teste di serie 

  Beatriz Haddad Maia (primo turno)
  Anna Bondár (primo turno)
  Panna Udvardy (finale)
  Irina Maria Bara (secondo turno)

 Diane Parry (campionessa)
 Ekaterine Gorgodze (semifinale)
 Paula Ormaechea (secondo turno)
 Laura Pigossi (quarti di finale)

Wildcard 

  Guillermina Grant (primo turno)

 Ane Mintegi del Olmo (quarti di finale)

Qualificate 

  Marina Bulbarella (primo turno)
  Martina Capurro Taborda (primo turno)

 Dasha Ivanova (primo turno)
 Olivia Tjandramulia (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Uruguay Open 2021